Sambhar Lake kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sāmbhar Salt Lake, saltsjö, 
 Sāmbhar, ort, Rajasthan, Jaipur, 

Robotskapade Indienförgreningar